Corregüela puede referirse a:

El nombre común de la planta Convolvulus arvensis.
El nombre común de la planta Convolvulus althaeoides.
El nombre común de la planta '''''Polygonum aviculare.